Kalagaun peut faire référence à :
 Kalagaun, un village du district d'Achham au Népal ;
 Kalagaun, un village du district de Salyan au Népal.